

Sigle 

Le sigle ou acronyme MOR peut signifier :
 mouvement oculaire rapide.

Sciences et techniques 
 En pédologie, un mor est un type d'humus qui se forme sur des sols siliceux en présence de végétation.

Sciences humaines et sociales 
En linguistique :
 le mor est une langue papoue d'Indonésie ;
 mor signifie :
 « mer » et par extension « marée » voire « grande quantité » dans plusieurs langues gaéliques dont le breton et le cornique,
 « mère » dans plusieurs langues scandinaves dont le danois, le norvégien et le suédois.

Anthroponyme

Prénom 
Mór est un prénom masculin hongrois, notamment porté par :
  (1826-1902), un peintre hongrois ;
 Mór Jókai (1825-1904), un écrivain hongrois.

Patronyme 

 Anthonis Mor (1520-1576, 1577 ou 1578), un peintre flamand ;
 Caiseal Mór (1961-), un musicien et un romancier australien ;
 Cathair Mór, un souverain légendaire d'Irlande qui aurait régné au  ;
 Conaire Mór, un souverain légendaire d'Irlande qui aurait régné au  ou au  ;
  (1851-1917), un géographe et explorateur hongrois ;
 Emre Mor (né en 1997), footballeur turc ;
 Keren Mor (1964-), une actrice israélienne.

Toponyme 
 Mór est une ville du comitat de Fejér, en Hongrie.